Клаудия Адкинс () е артистичен псевдоним на руската порнографска актриса Наталия Керкина, родена на 2 ноември 1972 година в град Новосибирск, Русия. Дебютира в порнографската индустрия през 2000 година, когато е на 28 години.

Филмография 
 It's Okay! She's My Mother in Law 5 (2010)
 100% Foursomes 2 (2004)
 Dirty Thirties & Lesbian 4 (2004)
 Hot Chicks, Little Tits 3 (2004)
 Anal Mayhem (2003)
 If You Only Knew (2002)
 The Oral Adventures of Craven Moorehead #13 (2002)
 Sweet Obsession (2002)
 Byron's Babes (2002)
 Goo Girls 7 (2002)
 Paying the Piper (2002)
 The Seducers (2001)
 X Professionals (2001)
 A Holes 4 (2001)
 I Swallow 16 (2001)
 Sex Merchants (2001)
 Simply Makes You Tingle 18: Scared Stiff! (2001)
 Sodomania Orgies 3 (2001)
 East Meets West 3 (2001)
 Beast (2001)
 Service Animals: The Service Providers (2001)
 Simply 18 #4 (2001)
 Action Sports Sex 12 (2001)
 Bad Habits (2001)
 Booty Duty 9 (2001)
 Bubblegum Girls (2001)
 Chill'in with the Mack 2 (2001)
 Chrissy the Campus Slut (2001)
 Cumback Pussy 41 (2001)
 Devil Girl (2001)
 Dirty Little Cocksuckers 4 (2001)
 DJ Groupie (2001)
 Fast Times at Deep Crack High 2 (2001)
 Heart Breakers (2001)
 In Your Face (2001)
 Kid Vegas: Hooked on X (2001)
 North Pole #18 (2001)
 Pussyman's International Butt Babes II (2001)
 She Squirts 8 (2001)
 The 4 Finger Club 15 (2001)
 The Gangbang Girl 31 (2001)
 There's Something About Jack 14 (2001)
 Trailer Trash Nurses 3 (2001)
 V-Eight (2001)
 When the Boyz Are Away the Girlz Will Play 4 (2001)
 Young Sluts, Inc. (2001)
 Anal Asspirations (2000)
 Un-Natural Sex 2 (2000)
 Coed Cocksuckers 21 (2000)
 Anal Addicts 1 (2000)
 Blowjob Adventures of Dr. Fellatio 30 (2000)
 Bunghole Harlots 5 (2000)
 Down the Hatch 4 (2000)
 Extreme Teen 9 (2000)
 Hand Job Hunnies 2 (2000)
 Initiations 5 (2000)
 Liquid Gold 5 (2000)
 Pimped by an Angel (2000)
 Pussyman's Decadent Divas 10 (2000)
 Slap Happy 2 (2000)
 The Watcher 15 (2000)
 USDP Choice (2000)
 We Go Deep 11 (2000)
 Whack Attack 8: Straight Up Their Candy Asses! (2000)
 Workin' Overtime (2000)
 Young and Anal 20 (2000)
 Young Dumb & Full of Cum 5 (2000)

Външни препратки 
 Клаудия Адкинс // IMDb 
 Клаудия Адкинс // IAFD 

Порнографски актриси от Русия
Родени в Новосибирск